Caruban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Caruban, Kebumen, by, 
 Caruban, Kendal, by, 
 Caruban, Bojonegoro, by, 
 Caruban, Temanggung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar